Testudo kan avse:

 Testudo (sköldpaddor) – ett släkte av landsköldpaddor, Testudo är latin för sköldpadda
 Testudo - ett skydd för manskap, se murbräcka
 Testudo Holding AB – ett svenskt företag som driver flera nordiska webbhotell